Julián Robles je meksički redatelj, glumac i scenarist, koji uglavnom radi na telenovelama.

Filmografija

Glumac
El vuelo del águila (1994.) — Félix Díaz (u dobi od 15 godina)

Redatelj
Flores Magon (2008.) 
Catarsis (2010.) 
Mimesis (2014.)

Scenarist
La sombra del otro (1996.)
Sin pecado concebido (2001.)
Flores Magon (2008.) 
Catarsis (2010.) 
Mimesis (2014.)

Obitelj 
Julián je sin glumca Fernanda Roblesa te brat glumca Fabiána Roblesa (1974.).

Izvori i bilješke

Meksički televizijski glumci